Эта статья о нынешнем короле Бахрейна. О его тёзке и прадеде — см. Хамад ибн Иса Аль Халифа (хаким)
Хамад ибн Иса Аль Халифа (; род. 28 января 1950, Эр-Рифа, Бахрейн) — эмир Бахрейна под именем Хамад II (1999—2002), первый король Бахрейна (с 2002).

Биография

Наследный принц 
Хамад ибн Иса Аль Халифа родился 28 января 1950 года в семье Исы ибн Салмана Аль Халифа, ставшего хакимом, а затем эмиром независимого Бахрейна. 27 июня 1964 года Хамад был объявлен наследником престола. Обучался в Leys School в Кембридже, затем в 1968 году он окончил Mons Officer Cadet School в Олдершоте (графство Гэмпшир, Великобритания). По возвращении в том же году домой ему было поручено создание сил обороны Бахрейна в связи с предстоящим в 1971 году выводом британских войск из региона. Прошёл курс военного обучения в Военно-командном училище армии США в Форт Ливенворте (штат Канзас) и в Королевской военной академии в Сандхёрсте (Великобритания). После обретения Бахрейном независимости в 1971 году он стал первым министром обороны страны, оставаясь в этой должности до 1988 года. В качестве министра обороны Хамад курировал расширение вооружённых сил Бахрейна и особенно участвовал в формировании военно-воздушных сил страны. Вместе с этим Хамад с 1975 по 1999 год являлся председателем Верховного совета по делам молодёжи и спорта.

Во главе государства 
6 марта 1999 года скончался эмир Иса ибн Салман Аль Халифа. В тот же день Хамад был провозглашён новым эмиром страны.

На референдуме, прошедшем 14 и 15 февраля 2001 года, была одобрена Хартия национальных действий, в котором 98,41 % избирателей проголосовали в пользу документа. Хамад провёл ряд политических реформ, в том числе, объявил политическую амнистию, предоставил политические права женщинам и предоставил им право участвовать в выборах.

В феврале 2002 года изменил наименование главы государства с эмира на короля Бахрейна.

В 2002 году выступил против планов войны США в Ираке.

Арабская весна 

Зимой 2010—2011 гг. в странах арабского мира началась волна демонстраций и протестов, вызванных различными причинами, но направленных главным образом против правящих властей. 14 февраля на улицы различных городов и поселений страны вышли тысячи протестующих, в основном мусульман-шиитов. В ходе столкновения с полицией в этот и следующий день погибли два человека. Вскоре волнения с требованиями политических реформ охватили страну, демонстранты разбили палаточный городок на Жемчужной площади в Манаме.

19 февраля король поручил наследному принцу Салману провести переговоры «со всеми без исключения политическими силами страны», а спустя два дня приказал отпустить из тюрем заключенных-шиитов. Для охраны стратегических объектов правительство Бахрейна пригласило в страну иностранные войска и уже вечером 13 марта около тысячи саудовских военнослужащих прибыли в Бахрейн, чуть позже к ним присоединились ещё около 500 полицейских из ОАЭ. Через два дня Хамад II ввёл в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца. 21 марта король Хамад объявил о раскрытии заговора: «Внешний заговор разжигался на протяжении 20-30 лет, пока не созрела почва для подрывных планов… Сегодня я объявляю, что разжигавшийся заговор провалился».

Личная жизнь

Семья 
9 октября 1968 года шейх Хамад женился на своей двоюродной сестре — шейхе , от брака с которой у него родились три сына — шейхи Салман (род. 1969), Абдалла (род. 1975) и Халифа (род. 1977), а также дочь Наджла (род. 1981). От второй жены Шеиа бинт Хасан аль-Храййеш аль-Аджми у Хамада II родились сыновья Насер (род. 1987) и  (род. 1989).

Третьим браком Хамад сочетался с дочерью шейха Фейсала бин Мухаммада бин Шураима аль-Марри, которая родила королю сына Фейсала (1991—2006) и двух дочерей Шейху Муниру (род. 1990) и Шейху Нуру (род. 1993). Принц Фейсал 12 января 2006 года в возрасте 14 лет погиб в автокатастрофе.

Четвёртой женой Хамада стала дочь Джабора аль-Наими, родившая ему сына Султана и дочерей Шейху Хесса и Шейху Рима (род. 2002).

Увлечение 
Среди его увлечений водные лыжи, плавание, изучение древней истории, шахматы, футбол, игра в гольф, теннис, верховая езда, соколиная охота.

Воинские звания 
 фельдмаршал (1999, Бахрейн)
 маршал Королевских Бахрейнских ВВС (1999, Бахрейн)
 адмирал флота (1999, Бахрейн)

Награды 
Награды иностранных государств

Примечания

Ссылки 
 
 Эмиры и короли Бахрейна
 Король Бахрейна на бахрейнском авиасалоне. Фоторепортаж

Действующие руководители государств
Политики XXI века
Короли Бахрейна
Фельдмаршалы
Адмиралы флота
Выпускники Колледжа командования и Генерального штаба армии США